Mamquam peut désigner :
 Mamquam, un cours d'eau de Colombie-Britannique ;
 Mamquam Mountain, un sommet de Colombie-Britannique ;
 Champ de glace Mamquam, un champ de glace de Colombie-Britannique.